I69 steht für:
 HMAS Vendetta (I69), ursprünglich britischer, später australischer Zerstörer der V-Klasse

I-69 steht für:
 I-69 Ilulissat, grönländischer Fußballverein
 Interstate 69, Schnellstraße in den Vereinigten Staaten

Abkürzung